Tekno (muziekstijl), een elektronische muziekstijl
 Tekno (modelauto), een Nederlandse producent van modelauto's